Svatý Kopeček bzw. Svatý kopeček ist der Name folgender geografischen Objekte in Tschechien:

 Svatý Kopeček, Stadtteil von Olomouc
 Svatý kopeček u Mikulova, Berg in Südmähren
 Svatý kopeček, Berg mit Basilika Mariä Heimsuchung bei Svatý Kopeček
 Svatý kopeček (auch Svatý kopec), Berg bei Kadaň

Svatý Kopeček steht für:
 Svatý Kopeček, ein Gedicht von Jiří Wolker